Seese steht für
 den devastierten Ort Seese (Lübbenau/Spreewald), Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 ehemaliges Schloss Seese, daselbst

in Brandenburg die Tagebaue
 Tagebau Seese-West
 Tagebau Seese-Ost
Seese ist Familienname:
 Paul-Oskar Seese  (1927–2013), deutscher Maler 
Siehe auch:
 Sese